Prix d'Art des noms de Maria Anto et Elsa von Freytag-Loringhoven - prix artistique international des femmes artistes visuel plasticiennes, décerné depuis 2018 par la Place of Art Foundation à Varsovie (Pologne).

Histoire 
Le prix a été créé par des artistes féminins pour des artistes féminins et est décerné par la Place of Art Foundation.

L'inauguration du prix a eu lieu en 2018 dans le cadre de la rétrospective de l'œuvre de Maria Anto à la Zachęta National Galerie of Art (  ) et en coopération avec la Fondation Arton.  Son établissement officiel a eu lieu à Zachęta National Galerie le 01/02/2018 lors du « Panel de Peintres », organisé par Janin à la fin de l'exposition (dans la discussion intitulée Peintre. Peintres. Peinture Agnieszka Brzeżańska, Zuzanna Hertzberg, Olga Wolniak et Dorota Podlaska ont participé, et le modérateur était Anna Sańczuk )   . L'annonce des premiers lauréats et la remise des prix ont eu lieu le .     .La création du prix en 2018 s'inscrivait également dans le cadre de la célébration du 100e anniversaire de l'obtention des pleins droits électoraux des femmes. 

La prochaine édition a eu lieu en 2019 au Musée d'Art Moderne de Varsovie, et la prochaine en 2020 lors de la réunion en ligne.

C'est le premier prix artistique international en Pologne  . Initialement, il était prévu comme une entreprise partiellement financée.

Objectif 
L'objectif du prix est de promouvoir la créativité des femmes, en particulier des artistes socialement engagées. Comme l'indiquent les organisateurs, l'objectif du Prix d'Art est « de soutenir et d'apprécier des réalisations exceptionnelles dans le domaine de l'art contemporain et des territoires frontaliers, des arts visuels borderline, mais aussi de promouvoir dans le domaine de l'art les attitudes de personnes travaillant en parallèle pour autres : l'environnement, le cadre, les valeurs, la modernité et la démocratie.

Dans les premières éditions, le Prix d'Art est destiné uniquement aux femmes, dont le but est de compenser les soi-disant écart entre les sexes dans l'art. Comme l'affirme le comité du prix :

Matrones 

Les matrones des prix sont la peintre polonaise  (1936-2007) et la célèbre dadaïste allemande Elsa von Freytag-Loringhoven (1874-1927), qui étaient très populaires à leur époque d'activité, et sont maintenant moins reconnaissables   . D'ailleurs, l'initiatrice du Prix, Zuzanna Janin, est en privé la fille de Maria Anto  .

La date d'attribution a été établie le  de chaque année - le jour étant à la fois l'anniversaire exact de la naissance d'Anto et l'anniversaire de la mort de von Freytag  .

Lauréats 
Le prix est décerné dans les catégories suivantes :

 Prix du courage, de la rupture et du franchissement des frontières pour un jeune artiste polonais,
 Prix pour les réalisations exceptionnelles et l'attitude artistique d'un artiste polonais,
 Prix pour réalisations exceptionnelles et attitude artistique pour un artiste étranger

 Un prix spécial pour soutenir la présence et la visibilité des femmes dans l'éducation et la culture

(une nouvelle catégorie décernée pour la première fois en 2020 à l'Académie d'Art de Szczecin).

Chapitre 
Le chapitre des récompenses était composé de :

 Roman Cieślak (Membre honoraire du Chapitre, famille de Maria Anto ) - 2018, 2019, 2020, 2021
 Zuzanna Janin (artiste visuelle), Présidente de la Fondation Place Sztuki, fille de Maria Anto) - 2018, 2019, 2020, 2021
 Katarzyna Kasia (Vice-recteur de la Faculté de Gestion de la Culture Visuelle à l'Académie des beaux-arts de Varsovie ) - 2018, 2019, 2020
 Marika Kuźmicz (chercheuse en art, Académie des Beaux-Arts de Varsovie, Présidente de la Fondation Arton) - 2018, 2019, 2021
 Luiza Nader (chercheuse en art, Académie des Beaux-Arts de Varsovie) - 2021
 Dorota Monkiewicz (conservatrice du CRP Orońsko, ancienne directrice du Wrocław Contemporary Museum ) - 2018, 2021
 Michał Jachuła (conservateur de la Zachęta National Gallery of Art ) - 2018, 2019, 2020, 2021
 Paulina Ołowska (artiste visuelle) - 2018, 2019, 2020, 2021
 Katarzyna Górna (artiste visuelle, Lauréate du Prix Art 2018) - 2019
 Teresa Gierzyńska (artiste visuelle, Lauréate du Prix Art 2019) - 2020
 Olga Woniak (artiste visuelle, Lauréate du Prix Art 2020) - 2021
 Malania Baranowska (photographe, famille de Maria Anto) - 2020, 2021
 Aneta Szyłak (Représentante du NOMUS du New Art Museum, succursale du Musée National de Gdańsk ) - 2019, 2020
 Hanna Wróblewska (directrice de la Zachęta National Gallery of Art ) - 2018, 2019, 2020, 2021.

Dès la deuxième édition, les lauréats des années précédentes sont également conviés au Chapitre.

Statuette 
Les statuettes sont des objets sculpturaux uniques de Zuzanna Janin, dédiés aux lauréats individuels. Ils ont la forme d'une boule d'un diamètre de environ 20 cm et sont réalisés selon la technique du collage à l'aide de photographie et de résine époxy.

Notes de bas de page 

Féminisme en Pologne
Prix d'art contemporain
Pages avec des traductions non relues